Les Automnales sont un festival de musique classique se déroulant au Mans à la fin du mois d'Octobre ou au tout début du mois de novembre. Il s'agit, avec le festival de l'Épau, du deuxième grand festival de musique classique dans la cité. La première édition s'est déroulée en 2008. Le festival fait la part belle aux artistes manceaux ou ligériens. À titre d'exemple, l'ensemble Cénoman, composé d'enseignants du conservatoire national du Mans y participe, de même que l'Orchestre national des Pays de la Loire. En 2009, le festival a acquis une certaine notoriété, ne serait-ce que par son succès, non démenti; mais aussi par la venue de grand noms, et notamment le musicien et animateur Frédéric Lodéon.

Édition 2008

L'édition 2008 fut ouverte conjointement par la ville du Mans et la région des pays de la Loire. Elle dura du 23 au . L'orchestre National des Pays de la Loire (ONPL) souhaitait ainsi ouvrir son répertoire au plus grand nombre. Treize concerts se sont déroulés sur trois sites choisis : le Palais des congrès et de la culture, la salle des concerts et la chapelle de l'Oratoire. Si l'ensemble Cénoman put également se produire, le festival accueillit de grandes figures internationales avec la participation de Marielle et Katia Labèque. 

Pour la première, l'ONPL proposa des manifestations impromptues en prémices des Automnales, dans des lieux insolites ou peu communs. Ainsi, l'ONPL se produisit le jeudi  à la bibliothèque centrale du campus du Ribay, puis se produisit à la salle des concerts de l'hôpital du Mans ; ces concerts étaient gratuits. Pour les représentations du week-end, le tarif était de 5€ la place plein tarif et 3€ la place réduite.

Édition 2009 

L'édition 2009 s'est déroulée du 23 au . L'objectif est encore une fois de proposer des concerts courts à petit prix pour initier le public aux classiques du genre. La période de sélection des œuvres jouées est élargie, couvrant ainsi du Moyen Âge jusqu'au . Quatorze concerts sont programmés et davantage de lieux sont plébiscités. La salle de l'Espal et l'église Saint-Benoit dans le Vieux-Mans deviennent des scènes de représentations. De nombreuses célébrités du monde classique participent à la deuxième édition, à savoir Mireille Delunsch, Marie-Josèphe Jude ou Jean-Frédéric Neuburger, sans oublier la participation de Frédéric Lodéon.  

 Vendredi  : L'ensemble Cénoman interprète Alexandre Borodine / Saint Saëns et Dvorak sous la direction de Jean-Michel Thaure
 Samedi  : La formation de chambre de l'ONPL interprète le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns avec une lecture de Frédéric Lodéon au PCC et à l'Espal
 L'ensemble Cénoman interprète Schubert à la salle des Concerts
 Jean-Patrice Brosse dans un récital d'orgue interprète Machaut / Le Grant / Dufay / Attaingnant / Gervaise / Le Ray / les frères Couperin / raison / Dandrieu à la chapelle de l'Oratoire
 Le chœur de l'ONPL interprète Prokofiev / Knut Nystedt / Schumann et Mendelssohn sous la direction de Valérie Fayet à l'église Saint-Benoit. 
 L'ONPL et le soliste Jean-Frédéric Nauburger interprètent Beethoven sous la direction de John Axelrod au PCC
 L'ONPL interprète Dukas et Ravel sous la direction de John Axelrod au PCC
 Dimanche  : La formation de chambre de l'ONPL interprète Richard Strauss et Prokofiev à la Salle des Concerts
 L'ensemble Cénoman interprète Frescobaldi, Castello, Biber et Schmelzer à la chapelle de l'Oratoire
 l'ensemble Cénoman interprète Dukas, Debussy, Bizet et Poulenc à la salle des concerts
Mireille Delunsche et Marie-Josèphe Jude en récital Lyrique de E.W Korngold / Borodine / Wagner / Debussy et Lecoq au PCC
L'ONPL interprète Mozart et Bizet sous la direction de Fabien Gabel au PCC

Sources 

 Edition 2008 sur Maville.com
 Edition 2009 sur l'Office de Tourisme de la Sarthe

Festival de musique classique en France
Festival de musique en Pays de la Loire
Musique classique dans les Pays de la Loire
Musique au Mans